

Patronyme 

 Charles Alan Pownall (1887-1975), contre-amiral américain ;
 David Pownall (1938- ), dramaturge britannique ;
 Leon Pownall (1943-2006), acteur canadien.

Toponyme 

 Fort Pownall, fortification britannique construite pendant la guerre de Sept Ans